Герцогство Монферрат, була держава розташована у Північній Італії. Герцогство було створено з того, що залишилося від середньовічного маркграфства Монферрат після смерті останнього спадкоємця Палеолога (1533) і недовгого перебування маркграфства під контролем імператора Карла V (до 1536). Після цієї короткої перерви він одружився з останньою спадкоємицею, Маргарити Монферратською, до будинку Гонзагу, вже герцогам Мантуї. У 1574 році ф'єф був переведений зі статусу маркізату в статус герцогства.

Примітки 

засновані в Європі 1574
М
Герцогства Священної Римської імперії